Гран-при Мала́йзии 2014 года (официально 2014 Formula 1 Petronas Malaysia Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 30 марта 2014 года на Международном автодроме Сепанг в Малайзии. Этот Гран-при стал второй гонкой в сезоне 2014 года.

Свободные заезды

Квалификация 

|}

Примечания
 1.  Валттери Боттас наказан потерей трёх стартовых позиций — за то что помешал Даниэлю Риккардо во время выезда из боксов.

Гонка 

|}

Круги лидирования

Штрафы пилотов

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 33-й поул Льюиса Хэмилтона, по этому показателю он сравнялся с легендарными Джимом Кларком и Аленом Простом.
 19-й поул команды Mercedes.
 14-й быстрый круг Льюиса Хэмилтона.
 15-й быстрый круг команды Mercedes.
 23-я победа Льюиса Хэмилтона, по этому показателю он сравнялся с Нельсоном Пике.
 1-й большой шлем Льюиса Хэмилтона.
 15-я победа команды Mercedes.
 10-й дубль (поул + победа) команды Mercedes.
 60 000-й км Фернандо Алонсо.
 50 000-й км Кими Райкконена.
 600-е очко Нико Росберга.

Источник: f1news.ru

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Малайзии